Чоловічий турнір з бадмінтону в одиночному розряді на Літніх Олімпійських іграх 2012 року проходив з 28 липня по 5 серпня на Вемблі Арені.

Призери

Формат змагань 
Захід починався з попереднього етапу: спортсмени діляться на групи, і кожний грає з кожним у своїй групі. 16 переможців груп переходять у плей-оф змагань, де і визначаться медалісти.

Кваліфікація<small> 

Після кваліфікаційного відбору список учасників мав такий вигляд (рожевий колір рядка означає зняття зі змагань):

Більше одного учасника відправили Китай (3 спортсмени), Данія (2 спортсмени), Індонезія (2 спортсмени), Південна Корея (2 спортсмени), Японія (2 спортсмени).

Змагання

Фінальні раунди

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Група M

Група N

Група O

Група P

Примітки

Джерела 
 Змагання з бадмінтону на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні